Mide peut désigner :
Mide, un ancien royaume de l'Irlande médiévale ;
Mide, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Ulcinj.